Oyster Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Great Oyster Bay, vik, Tasmanien, 
 Oyster Bay (del av en befolkad plats), New South Wales, Sutherland Shire,

Mauritius 
 Baie aux Huîtres (ort), Rodrigues,

Tanzania 
 Oyster_Bay, område i Dar es-Salaam

USA 

 Oyster Bay (ort), New York, Nassau County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar
Robotskapade USAförgreningar